Naraka – mondi sotterranei del buddhismo
 Naraka – traccia dell'album King of Pain dei Loudness del 2010